Индапарапео има више значења:

 Општина Индапарапео (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Индапарапео (Индапарапео, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику